El Campionat del Món de Ral·lis Raid 2018 fou la 16a edició d'aquest Campionat del Món, on l'australià Toby Price va guanyar el seu primer títol.

Proves 
Font:

Classificació 
Font:

Motos

Quads

Altres guanyadors

Referències 

Edicions del Campionat del Món de ral·lis raid
Competicions motociclistes del 2018